Bar Kūk (persiska: بر کوک) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Khorasan, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. Bar Kūk ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bar Kūk är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Bar Kūk. Runt Bar Kūk är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Khoshk,  km norr om Bar Kūk. Omgivningarna runt Bar Kūk är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khorasan